Henry Paget, 1. Earl of Uxbridge ist der Name folgender Personen:

* Henry Paget, 1. Earl of Uxbridge (1663–1743), britischer Adliger
 Henry Paget, 1. Earl of Uxbridge (1744–1812), britischer Adliger